Surobi kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Surobi (distrikt i Kabul), 
 Surobi (distrikt i Paktika), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar